Speidl Zoltán (1880–1917) labdarúgó-játékvezető, olimpikon atléta, sportújságíró
Speidl Zoltán (1942–2016) újságíró, egyetemi docens, országgyűlési képviselő (1990–1994)